Stati Uniti d'America
 Craigsville – città della Contea di Augusta, Virginia
 Craigsville – census-designated place della Contea di Nicholas, Virginia Occidentale